Веснины:
 
 Веснины — село в Ульяновском районе Калужской области.
 Веснины — деревня в Котельничском районе Кировской области.
 
 Братья Веснины — советские архитекторы-конструктивисты.